Alexander Andersons:

 Alexander Caulfield Anderson.
 Alexander Anderson (matematik).
 Alexander Anderson (ilustrator).
 Alexander Anderson (pesnik)
 Alexander Anderson (stripar)